Krupianka steht für:

 Krupianka (Pieninen), Berg in den Kleinen Pieninen, Polen
 Krupianka (Grajcarek), Nebenfluss des Grajcarek, Polen
 Krupianka (Wieprza), Nebenfluss der Wieprza, Polen